Los Lagos è un toponimo che può essere utilizzato per:

Regione di Los Lagos, regione del Cile;
Los Lagos (Cile), comune del Cile;
Dipartimento di Los Lagos, dipartimento dell'Argentina